La Coppa del Mediterraneo 1949 o Torneo dell'Amicizia è stato un torneo per squadre nazionali B, ed è stato vinto dall'Italia. Il torneo è stato interamente disputato ad Atene.

Risultati

Classifica

Incontri

Medagliere

Voci correlate 

 Coppa del Mediterraneo

Collegamenti esterni

Competizioni calcistiche internazionali scomparse